Claret puede referirse a: 
 Claret, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Claret, comuna francesa situada en Hérault.

 Lluís Claret, violoncelista andorrano.
 Antonio María Claret, religioso español, fundador de los Misioneros Claretianos.